Памятник Чапаеву:
 Памятник Чапаеву (Самара)
 Памятник Чапаеву (Санкт-Петербург)
 Памятник Чапаеву (Чебоксары)
 Памятник Чапаеву (Уральск)
 Памятник Чапаеву (Волноваха)